DDOS oder DDoS steht für:

Distributed Denial of Secrets, eine Aktivistengruppe
 Distributed Denial of Service, siehe Denial of Service
 Dog Days of Summer (Film), US-amerikanischer Film von Mark Freiburger (2007) 
 Dog Days of Summer (Webcomic), US-amerikanischer Webcomic (2008)

DDOS